Pilo ist der Name von

 Carl Gustaf Pilo (1711–1793), schwedisch-dänischer Porträtmaler
 Hugo Pilo (* 1976), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Rosolino Pilo (1820–1860) italienischer Patriot
 Pilo (Musiker) (* 1961)

Außerdem

Pilo-Klasse war eine italienische Schiffsklasse